

Sigle 

Le sigle ou acronyme PAM peut signifier :
 Parti authenticité et modernité, parti politique marocain. Il a été créé en 2008 par Fouad Ali El Himma ;
 Pâte à maïs, aussi appelée porcelaine froide ;
 Plan d'action pour la Méditerranée, un programme de protection de l'environnement sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement ;
 plantes aromatiques et médicinales, en botanique ;
 Port autonome de Marseille, ancien nom du Grand port maritime de Marseille ;
 Portail des arts de la marionnette, un portail Internet donnant accès aux ressources numérisées des archives et collections concernant les théâtres de marionnettes, théâtres d'ombres, théâtres d'objets, théâtres de papier ;
 Power and Magic, un studio français de développement de jeu vidéo ;
 Pression artérielle moyenne, selon la liste d'abréviations en médecine ;
 Programme alimentaire mondial, un programme de l'ONU ;
 Pont-à-Mousson, ville de l'entreprise Saint-Gobain PAM (ex-Pont-à-Mousson SA) ;
  ;
 Pour aider à la mobilité, un service de transport collectif pour personnes handicapées et dépendantes.

Sciences en informatique 
 , gestion des accès à privilèges;
 , est un module Linux dédié à l'authentification;

Sciences et techniques 
 Le cyclone Pam est un cyclone tropical de la saison cyclonique 2014-2015 dans l'océan Pacifique sud ;
 La peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase est une enzyme

Sciences humaines et sociales 
 Le pam est une langue mbum du Cameroun.

Culture et société 
 Pam est une chaîne de distribution alimentaire Suisse particulièrement présente en Valais (Volg) ;

Anthroponyme 
 Pam est un diminutif du prénom Pamela.